

Patronyme 

Kristijonas Donelaitis (né le  et mort le ) est un pasteur luthérien et un poète originaire de Lituanie.

Divers 
(305181) Donelaitis est un astéroïde.
Patronyme lituanien